Le Regroupement artistique francophone de l'Alberta (RAFA) est un organisme de services aux arts et le porte-parole de la communauté francophone artistique et culturelle de l'Alberta. Le RAFA a pour mission de regrouper les artistes et les organismes artistiques et culturels d'expression française pour assurer le développement et l'épanouissement de toutes les formes d'expressions artistiques en Alberta.

Le RAFA offre du développement professionnel pour les artistes et les travailleurs culturels, mets en valeur le milieu artistique et culturel franco-albertain, et le positionne auprès des leaders politiques et communautaires.

Historique 

Suite à une initiative d'artistes et de représentants de l'Association canadienne-française de l'Alberta, le RAFA est créé en 2001, et officialisé en 2002. En 2003, le RAFA deviens membre de la Fédération culturelle canadienne-française, et reçois le statut d'organisme provincial de services aux arts de l'Alberta Foundation for the Arts en 2004. En 2005, le poste de directeur est créé et sa première conférence d'artistes est organisée. En 2019, suite à son ouverture à l’internationale, la direction se rend à trois reprises en Europe pour participer à MusicConnect à Paris, au Festival Changez d’Air en banlieue de Lyon et participer au festival FrancoFaune à Bruxelles.

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du Regroupement francophone artistique de l'Alberta

Canadien français
Francophonie en Alberta
Alberta
Culture en Alberta